Шуры́гин — русская фамилия. Женская форма — .

Известные носители

А 
 Шурыгин, Александр Алексеевич (1862—?) — русский художник.
 Шурыгин, Анатолий Алексеевич (род. 1931) — советский артист театра, оперный певец, заслуженный артист РСФСР.
 Шурыгин, Антон Владимирович (род. 1988) — казахстанский футболист.
 Шурыгин, Арсений Николаевич (1841—1873) — русский живописец.

Б 
 Шурыгин, Борис Николаевич (род. 1947) — советский и российский палеонтолог, специалист в области стратиграфии и палеонтологии, член-корреспондент РАН (2008).

В 
 Шурыгин, Валерий Иванович (1937—2023) — мастер спорта СССР, отличник физической культуры и спорта России, заслуженный тренер России.
 
 
 Шурыгин, Владислав Владиславович (род. 1963) — российский военный публицист.

Д 
 Шурыгин, Дорофей Яковлевич (1923—1982) — советский военный медик, генерал-майор медицинской службы, профессор.

Е—Ю 
 Шурыгин, Илья Петрович (1922—1986) — советский руководитель торговли, партийный работник, заслуженный работник культуры Марийской АССР.
 Шурыгин, Павел Иванович (1899 — ?) — советский государственный и партийный деятель.
 Шурыгин, Юрий Алексеевич (род. 1946) — советский, российский учёный, доктор технических наук, профессор.

 Иероним (Шурыгин) (род. 1952) — архимандрит Русской православной церкви, наместник Свято-Троицкого монастыря в Алатыре.

Шурыгина 
 Шурыгина, Евгения Исаевна (1922—2002) — участница Французского сопротивления, в 1945 году эмигрировавшая в СССР.
 Изнасилование Дианы Шурыгиной

Шурыгино 
 Шурыгино — село в Черепановском районе Новосибирской области.
 Шурыгино Плесо — деревня в Лузском муниципальном округе Кировской области.